Tratado de Hampton Court puede referirse a alguno de los siguientes tratados firmados en el palacio de Hampton Court, en Inglaterra:

 Tratado de Hampton Court de 1526, por el que Enrique VIII de Inglaterra y Francisco I de Francia se comprometían a no pactar treguas ni paces con el emperador Carlos V, con quien ambos estaban enfrentados en la Guerra Italiana de 1521-1526.
 Tratado de Hampton Court de 1562, por el que Isabel I de Inglaterra se comprometía a asistir a los hugonotes franceses de Luis I de Borbón-Condé, en el marco de las guerras de religión de Francia.
 Tratado de Hampton Court de 1603, alianza entre Inglaterra y Francia para defender a las Provincias Unidas contra España en la guerra de Flandes.

Véase también 
 Conferencia de Hampton Court de 1604, mantenida entre el rey Jacobo I y los representantes de la Iglesia de Inglaterra sobre asuntos eclesiásticos.